Daniele Sottile – pallavolista italiano
 Giuseppe Sottile – giornalista e scrittore italiano
 Nicolao Sottile – presbitero italiano
 Salvo Sottile – giornalista e conduttore televisivo italiano